Graciano López Jaena – giornalista filippino che prese parte alla rivoluzione filippina
 Filippine
 Lopez Jaena – baranggay di Baguio, provincia di Banguet
 Lopez Jaena – baranggay di Dumangas, provincia di Iloilo
Lopez Jaena (Misamis Occidental) – municipalità della provincia di Misamis Occidental
 Lopez Jaena – baranggay di Murcia (Negros Occidental), provincia di Negros Occidental
 Lopez Jaena – baranggay di Sagay, provincia di Negros Occidental
 Lopez Jaena – baranggay di Norala, provincia di South Cotabato